Arcediano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arcediano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Arcediano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar